Peaches (zangeres), een Canadese electroclashzangeres
 Peaches (Justin Bieber), een nummer van de Canadese zanger Justin Bieber uit 2021
 Peaches (The Presidents of the United States of America), een nummer van de Amerikaanse band The Presidents of the United States of America uit 1996